Deux écrivains ont porté le nom de Michel Bernard :
 Michel Bernard (1934-2004), écrivain et éditeur, notamment auteur de La Négresse muette ;
 Michel Bernard (1958), également sous-préfet.